Shee oder Shée ist der Familienname folgender Personen:

 Henri Shée (1739–1820), französischer Politiker
 Martin Archer Shee (1769–1850), irischer Porträtmaler